Соревнования среди женщин в гигантском слаломе на чемпионате мира по горнолыжному спорту 2019 года прошли 14 февраля. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Оре, Швеция. Старт соревнований запланирован на 14:15 по местному времени (UTC+1). Каждая страна могла быть представлена не более, чем 4 горнолыжницами.

Действующей чемпионкой мира в гигантском слаломе являлась французская горнолыжница Тесса Ворле.

Из-за сильного ветра было принято решение сократить дистанцию и перенести стартовую площадку.

Всего в стартовом листе значилось 98 горнолыжниц из 47 государств (2 не стартовали).

Трасса 
 Старт — 736 м;
 Финиш — 396 м;
 Длина трассы — 340 м.

Призёры

Результаты

Ссылки 
 Официальный сайт
 Старт лист
 Финишный протокол

Гигантский слалом